Ла Сомбра има више значења:

 Ла Сомбра (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра, Анексо Сан Карлос дел Рио (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра (Осумасинта), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сомбра (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сомбра (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сомбра (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Сомбра (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сомбра (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сомбра, Антонио Остос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику